Royal Football Club de Liège of Club Luik is een Belgische voetbalclub uit Luik. De club is aangesloten bij de KBVB met stamnummer 4 en heeft rood-marineblauw als kleuren. De club is in 1892 opgericht en behoorde tot de nationale top in de beginjaren van de competitie.

Geschiedenis 
De club werd opgericht in 1892 als Liège Football Club en toen de Belgische voetbalbond UBSSA werd opgericht in 1895 werd de club lid als Football Club Liégeois. In 1920 kon de club zich Koninklijk noemen (Royal FC Liégeois) toen die 25 jaar aangesloten was, de club had ondertussen al drie landstitels behaald. Vanaf 1921 speelde de club in het stadion Jules Georges met wielerpiste te Rocourt. In 1952 en 1953 werd telkens de landstitel behaald. Jarenlang speelde de ploeg met het succesvolle aanvallerstrio Paul Deschamps, José Moës en Pol Anoul. De ploeg had in die tijd een zeer grote aanhang: de wedstrijd waarin de landstitel van 1952 werd behaald werd bijgewoond door circa 50.000 toeschouwers. Tijdens de jaren 60 speelde Liège vijf maal in de Europese Beker der Jaarbeurssteden, en haalde daar in 1964 de halve finale. In 1985, 1988 en 1989 kon de ploeg ook spelen in de UEFA Cup. In 1988 speelde men tegen Juventus voor 39.000 toeschouwers en in 1989/90 werd daarin zelfs de kwartfinale gehaald. In 1989 werd de naam Royal FC de Liège, in 1991 zou dit Royal Club Liégeois worden.

In 1987 had Liège nog de Belgische bekerfinale verloren, in 1990 won het de beker in een finale tegen Germinal Ekeren. Daarna haalde men ook in de Beker voor Bekerwinnaars in 1990/91 de kwartfinale.

In de jaren 90 kon het bankroet niet vermeden worden. Het stadion te Rocourt werd in het seizoen 1994/95 afgebroken ten voordele van een groot bioscoopcomplex en de club week uit naar Tilleur. Een fusie van de club met Royal FC Tilleur - Saint Nicolas (stamnummer 21) werd door de voetbalbond niet goedgekeurd, maar de club werd toch omgedoopt tot Royal Tilleur FC de Liège in 1995. Tilleur met stamnummer 21 verdween. Uiteindelijk liet men in 2000 het woord Tilleur weer vallen en noemde de club zich weer Royal FC de Liège. Na de fusie ging de club van start in de derde klasse en promoveerde direct naar tweede. In 2003, wegens het niet behalen van zijn licentie, degradeerde Liège echter opnieuw naar derde klasse, en het seizoen erop direct naar vierde wegens financiële problemen. In 2006 kon de club dan via de eindronde terugkeren naar de derde klasse. De club moest tegen degradatie vechten maar kon uiteindelijk toch het behoud verzekeren.

Het seizoen 2007/08 werd de heropstanding van Club Luik; de ploeg stond bijna onafgebroken vanaf de eerste speeldag aan de leiding van het klassement en verloor slechts één wedstrijd. Eén week nadat stadsgenoot Standard landskampioen werd, kon ook Club Luik de titel binnenhalen. Na vijf jaar keerde men zo terug in Tweede Klasse.

De terugkeer in Tweede Klasse duurde niet lang. Na twee seizoenen degradeerde men in 2010 weer naar Derde Klasse en daar zette de neergang zich voort. RFCL werd er op ruime afstand allerlaatste van zijn reeks en zakte in 2011 verder weg naar Vierde Klasse. Wegens de hoge schuldenberg besliste de club op dat moment om vrijwillig in vereffening te gaan.

Na een periode van vier jaar wederopbouw in Vierde Klasse (met vier keer een eindklassering in de top van het klassement) werd RFCL in het seizoen 2014-15 kampioen met 13 punten voorsprong en promoveerde zo naar Derde Klasse.

Stadion

Na jaren spelen zonder een eigen stadion werd in maart 2015 besloten om een nieuw stadion te bouwen in Rocourt (Rue de la Tonne). In eerste instantie speelt RFCL een jaar op een terrein dat eveneens gebruikt wordt door de jeugd in afwachting van de voltooiing van het hoofdterrein. Het stadion zal bij voltooiing een capaciteit hebben van ongeveer 8000 toeschouwers. Deze capaciteit kan, indien nodig, nog opgetrokken worden.

Stadions 
 1892 (herfst) - eind 1893: velodroom in het Parc de la Boverie, Luik
 1893 - 1896: tuinen van het Château de Sclessin, Luik
 1896 - 1897: Terril du Bois d'Avroy, Luik
 1897 - 1915: Plaine du Champs des Oiseaux, wijk Cointe, Luik
 1915 - 1921: terrein in Renory, Angleur
 1921 - 1994: Stade Vélodrome de Rocourt, Rocourt
 1994 - 1995: Maurice Dufrasnestadion, Luik en Kehrwegstadion, Eupen
 1995 - 2000: Buraufossestadion, Tilleur
 2000 - 2004: Pairaystadion, Seraing
 2004 - 2008: Rue Gilles Magnéestadion, Ans
 2008 - 2009: Bielmontstadion, Verviers en Pairaystadion, Seraing
 2009 - 2015: Pairaystadion, Seraing
 2015 - heden:   Site de la Tonne, Rocourt

Erelijst 
 Belgisch kampioen
winnaar (5x): 1895/96, 1897/98, 1898/99, 1951/52, 1952/53
tweede (3x): 1896/97, 1958/59, 1960/61

 Beker van België
winnaar (1x): 1990
finalist (1x): 1987

 Ligabeker
 Winnaar (1x): 1986
finalist (1x): 1973

 Belgische Supercup
finalist (1x): 1990

 Belgische tweede klassewinnaar (3x): 1911/12, 1922/23, 1943/44

 Belgische derde klasse
winnaar (3x): 1942/43, 1995/96, 2007/08

 Belgische vierde klassewinnaar (1x): 2014/15Individuele trofeeënEnkele spelers behaalden een prijs toen ze voor de club speelden:Topscorer (6)1896 en 1897 (Samuel C Hickson), 1959,1960, 1961 en 1963 (Victor Wegria)Ebbenhouten schoen (1) 1993 (Victor Ikpeba)

 Spelers 

 Resultaten 

 Europese wedstrijden Uitslagen vanuit gezichtspunt RFC de Liège

{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:90%;"
! Seizoen
! Competitie
! Ronde
! Land
! Club
! Totaalscore
! 1e W
! 2e W
! PUC
|-
|1963/64
|Jaarbeursstedenbeker
| 1R
|
|Aris Bonnevoie
|2-0||2-0 (U)|| 0-0 (T)
| rowspan="4"|12.0
|-
|
|
|1/8
|
|Arsenal FC
|4-2||1-1 (U)|| 3-1 (T)
|-
|
|
|1/4
|
|TJ Spartak ZJŠ Brno
|2-2 <small>BW 1-0 (T)||2-0 (T)||0-2 (U)
|-
|
|
|1/2
|
|Real Zaragoza
|2-2 <small>BW 0-2 (U)||1-0 (T)||1-2 (U)
|-
|1964/65
|Jaarbeursstedenbeker
| 1R
|
|Valencia CF
|4-2||1-1 (U)|| 3-1 (T)
| rowspan="3"|9.0
|-
|
|
|2R
|
|DOS Utrecht
|4-0||2-0 (U)|| 2-0 (T)
|-
|
|
|1/8
|
|Atlético Madrid
|1-2||1-0 (T)|| 0-2 (U)
|-
|1965/66
|Jaarbeursstedenbeker
| 1R
|
|NK Zagreb
|1-2||1-0 (T)|| 0-2 (U)
| rowspan="1"|2.0
|-
|1966/67
|Jaarbeursstedenbeker
|2R
|
|Lokomotive Leipzig
|1-2||0-0 (U)|| 1-2 (T)
| rowspan="1"|1.0
|-
|1967/68
|Jaarbeursstedenbeker
| 1R
|
|PAOK Saloniki
|5-2||2-0 (U)|| 3-2 (T)
| rowspan="2"|4.0
|-
|
|
|1/8
|
|Dundee FC
|2-7||1-3 (U)|| 1-4 (T)
|-
|1985/86
|UEFA Cup
| 1R
|
|Wacker Innsbruck
|4-1||1-0 (T)|| 3-1 (U)
| rowspan="2"|4.0
|-
|
|
|2R
|
|Athletic Bilbao
|1-4||0-1 (T)|| 1-3 (U)
|-
|1988/89
|UEFA Cup
| 1R
|
|Union Luxemburg
|11-1||7-1 (U)|| 4-0 (T)
| rowspan="3"|7.0
|-
|
|
|2R
|
|SL Benfica
|3-2||2-1 (T)|| 1-1 (U)
|-
|
|
|1/8
|
|Juventus FC
|0-2||0-1 (T)|| 0-1 (U)
|-
|1989/90
|UEFA Cup
| 1R
|
|ÍA Akranes
|6-1||2-0 (U)|| 4-1 (T)
| rowspan="4"|12.0
|-
|
|
|2R
|
|Hibernian FC
|1-0||0-0 (U)|| 1-0 nv (T)
|-
|
|
|1/8
|
|Rapid Wien
|3-2||0-1 (U)|| 3-1 (T)
|-
|
|
|1/4
|
|Werder Bremen
|3-4||1-4 (T)|| 2-0 (U)
|-
|1990/91
|Europacup II
| 1R
|
|Viking FK
|5-0||2-0 (U)|| 3-0 (T)
| rowspan="3"|7.0
|-
|
|
|1/8
|
|CF Estrela da Amadora
|2-1||2-0 (T)|| 0-1 (U)
|-
|
|
|1/4
|
|Juventus FC
|1-6||1-3 (T)|| 0-3 (U)
|}

Totaal aantal punten voor UEFA-coëfficiënten: 58.0 Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien België
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Trainers
 1958-1960  András Dolgos
 trainer tussen juli 1960 en juni 1966 is niet bekend 
 1966-1967  Arthur Ceuleers
 1967-1968  Ladislav Dupal
 trainer tussen december 1968 en juni 1969 is niet bekend 
 1969-1971  Michel Pavić
 trainer tussen juli 1971 en juni 1975 is niet bekend 
 1975-1976  Werner Biskup
 trainer tussen juli 1976 en december 1978 is niet bekend 1979-1982  Silvester Takac
 trainer tussen juli 1982 en juni 1983 is niet bekend 1983-1992  Robert Waseige
 1991-1994 / Dominique D'Onofrio
 1992-1994  Eric Gerets
 trainer tussen juli 1994 en december 1998 is niet bekend 1999-2000  Bernard Wégria
 2000  Nebojša Malbaša
 trainer tussen januari 2001 en maart 2001 is niet bekend 2001  Marc Grosjean
 trainer tussen mei 2001 en juni 2003 is niet bekend 2003  Henri Depireux
 trainer tussen januari 2003 en juni 2005 is niet bekend' 2005-2007  Christian Piot
 2007-2010  Raphaël Quaranta
 2010-2011  Nico Claesen,  Serge Kimoni
 2011-2014  Christophe Kinet
 2014-2015  Alain Bettagno
 2015-2016  Alain Bettagno,  Bernard Wégria,  Alex Czerniatynski
 2016-2019  Dante Brogno
 2019-2020  Marc Grosjean,  Dražen Brnčić

Sponsorgeschiedenis
In de loop der jaren pronkten er heel wat sponsors op het shirt van RFC de Liège. Hieronder volgen enkele van de shirtsponsors:

 Goal Jacques Sodibat Pollyvilla Cézar Meubles Buvez du Lait Ajja Gan Assurances Go Pass Dambois VOO''

Externe links 
 Officiële website

voetbalclub in Luik (stad)
Liège